День туризма — всемирный день туризма
 День туризма — национальный профессиональный праздник на Украине.